Die Communauté de communes du Grand Autunois Morvan ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Saône-et-Loire in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 8. Dezember 2016 gegründet und umfasst 55 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Autun.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Grand Autunois Morvan (vor 2017) und
 Communauté de communes de Beuvray-Val d’Arroux
unter Zugang weiterer Gemeinden aus der aufgelösten Communauté de communes des Monts et des Vignes.
Trotz der Namensgleichheit mit der Vorgängerorganisation handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Autunois Morvan
Gegründet 2016